Diese Episodenliste enthält alle Episoden der Late-Night-Show Deville.
Direkt zu Jahr: 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Einzelnachweise 

Deville Late Night